33-й Кубок Америки продолжил формулу розыгрыша, принятую на предыдущих двух чемпионатах (однако, поскольку у турнира была принимающая страна, то двухматчевая система розыгрыша сменилась на одноматчевую). 9 команд (все за исключением действующего чемпиона Южной Америки), разбитые на 3 группы по 3 команды, в однокруговом турнире определяли 3-х полуфиналистов (четвёртым полуфиналистом становился действующий чемпион Южной Америки). Далее игрались одноматчевые полуфиналы, матч за 3-е место и финал. Вновь у турнира появилась принимающая страна, было принято решение, что она будет меняться по ротационному принципу. Первой хозяйкой стала Аргентина (первая по алфавиту страна).

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Арнольдо Игуаран

3 мяча
  Диего Марадона
  Хуан Карлос Летелье

2 мяча
  Клаудио Каниджа
  Иво Басай

Ссылки 
 Кубок Америки 1987 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
Июнь 1987 года
Июль 1987 года
Футбол в Южной Америке в 1987 году
Спорт в Аргентине в 1987 году
Международные соревнования по футболу в Аргентине